Sisler ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Sisler (1931–2011), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Sisler (1893–1973), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Jan Šisler (* 1988), tschechischer Fußballspieler
 Jiří Šisler (* 1984), tschechischer Fußballspieler